Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Lori McNeil che hanno battuto in finale Claudia Porwik e Larisa Neiland 6–4, 6–4

Teste di serie 

 Katrina Adams /  Lori McNeil (campionesse)
 Claudia Porwik /  Larisa Neiland (finale)

 Manon Bollegraf /  Katerina Maleeva (semifinali)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1989